Charmoy puede referirse a: 

 Charmoy, comuna francesa situada en Aube.
 Charmoy, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Charmoy, comuna francesa situada en Yonne.